Der Thailand Tobacco Monopoly Football Club () war ein professioneller Fußballverein, der zuletzt in der Hauptstadt Bangkok beheimatet war. Zuletzt spielte der Verein in der Zweiten Liga. Nach der Saison 2015 wurde der Verein aufgelöst.

Vereinsgeschichte 
Gegründet wurde der Verein 1963 als Thailand Tobacco Monopoly FC. Der Klub ist eine Werkself des staatlichen Tabakkonzerns Thailand Tobacco Monopoly. 1996/97 nahm der Verein an der Premierensaison der Thai Premier League teil, konnte jedoch die Liga nicht halten. Erst im Jahr 2000 gelang dem Verein der Wiederaufstieg in die erste Liga. Danach belegte Yasoob, unter diesem Namen ist der Verein auch in Thailand bekannt, dreimal in Folge jeweils den 8. Tabellenplatz. Zum Ende der Saison 2004/05 stand völlig überraschend der Gewinn der ersten Meisterschaft für den Verein. Der Gewinn der Meisterschaft berechtigte den Klub zur Teilnahme an der AFC Champions League. Tobacco Monopoly wurde jedoch durch die AFC vom Wettbewerb ausgeschlossen. Es gibt dafür keinen belegbaren Grund. Möglicherweise wurden aber die notwendigen Papiere erst nach Ende der Meldefrist oder gar nicht eingereicht. Einem 4. und 8. Platz folgte ein enttäuschender 12. Platz in der Saison 2008. Dabei entging man knapp dem Abstieg. Bereits in den Jahren zuvor hatte der Verein große Mühe, ein richtiges Zuhause zu finden, und wechselte häufig Stadion und Standort. Zu Beginn der Saison 2009 wurde der Verein in Samut Sakhon ansässig. Um eine engere Bindung zum Ort zu bekommen, benannte sich der Verein in Thailand Tobacco Monopoly Samut Sakhon Football Club um. Ein anderer Grund für die Umbenennung liegt auch darin, dass Vereine der Premier League seit 2009 eine registrierte Firma sein müssen. Die Saison des Klubs verlief dann auch relativ turbulent. Zunächst wurde Attaphol Buspakom als neuer Trainer präsentiert. Er verließ jedoch den Klub noch vor Beginn der Saison in Richtung Muang Thong United. Sein Nachfolger wurde Kij Meesrisuk, welcher in der Saisonpause dann wieder entlassen wurde. Prajuk Viengsong wurde sein Nachfolger. Er hatte den Klub zuletzt von Juli 2008 bis November 2008 betreut. Am Ende der Saison 2009 stand immerhin ein 8. Platz. Nach nur einem Jahr in Samut Sakhon zog TTM erneut weiter. Diesmal nach Phichit. Der Klub hatte sich dabei durchaus innerhalb kurzer Zeit in Samut Sakhon etablieren können. Weshalb dann vor allem die neuen Fans des Vereins mit wenig Verständnis auf den Weggang reagierten.

Vereinserfolge 
 Thailand Premier League: 2004/05
 Thailand Division 1 League: 2000
 Kor Royal Cup: 2005

Stadion 
Zuletzt trug der Verein seine Heimspiele im Lad Krabang 54 Stadium () im Bezirk Bang Phli in Bangkok aus. Das Stadion hat eine Kapazität von 2000 Personen. Eigentümer und Betreiber des Stadions ist Thailändische Zollbehörde, das Thai Customs Department.

Spielstätten 2007 bis 2015

Saisonplatzierung

Ehemalige Spieler 
  Kosin Hathairattanakool
  Nattaporn Phanrit
  Kittisak Rawangpa
  Tana Chanabut
  Jetsada Jitsawad
  Manit Noywech
  Narit Taweekul
  Noppol Pitafai
  Ney Fabiano de Oliveira

Trainer 
Stand: 2015

Beste Torschützen von 2006 bis 2015

Logohistorie

Weblinks

Erläuterungen / Einzelnachweise 

TTM, FC
 
Gegründet 1963
Aufgelöst 2015